Schwammbach ist ein Gewässername:

 Schwammbach (Kobelwiserbach), rechter Zufluss des Kobelwiserbachs (zum Dürrenbach, zum Rheintaler Binnenkanal) nahe Montlinger Schwamm bei Montlingen, Gemeinde Oberriet, Wahlkreis Rheintals Kanton St. Gallen
 Schwammbach (Schildbach), linker Zufluss ds Schildbachs (zum Lochmühlebach, zur Hauensteiner Alb) bei Rüßwihl, Gemeinde Görwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwambach